Osoby:
 Jack Britton – amerykański bokser

Miejscowości w USA:
 Britton – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Britton – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall